SOF – gra komputerowa 
 SOF – kod IATA Portu lotniczego Sofia
 SOF – (Special Operations Forces) Siły specjalne